

Pessoas
Eric John Underwood
Carrie Underwood
Grover Underwood
Matthew Underwood
Robert Underwood Johnson

Localidades
Underwood (Dacota do Norte)
Underwood (Minnesota)
Underwood (Iowa)
Ou ainda:
New Underwood
Underwood-Petersville (Alabama)

Outros
Underwood Typewriter Company
15294 Underwood

Desambiguação